Neptunea taphria är en snäckart som först beskrevs av Dall 1891.  Neptunea taphria ingår i släktet Neptunea och familjen valthornssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Valthornssnäckor
taphria